Corps sur table est la soixante-et-onzième histoire de la série Tif et Tondu de Will et Stephen Desberg. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou .

Univers

Résumé 
En cherchant le moyen de contourner une route de montagne inondée, Tif et Tondu empruntent un chemin de terre et y trouvent un corps inanimé. Poursuivant à pied, ils arrivent à une grande demeure occupée par trois hommes, Frénet, Javier et Boëlle, des hommes d'affaires qui s'y sont isolés pour réfléchir au calme à d'importants investissements.

Dans la nuit, Javier est poignardé, puis on tente de le tuer avec de l'acide. Pendant que Tondu le met en sécurité, Frénet est tué dans l'escalier. Tondu le trouve et découvre aussi que le garage renferme quatre voitures, preuve que ses hôtes lui ont menti : ils ne sont pas venus en bus, et le mort était avec eux.

Boëlle assomme Tondu à cet instant. Lui et Javier très diminué, s'avouent mutuellement les meurtres de Dumortier (le cadavre du chemin) et de Frénet. Boëlle propose un pari : ils vont courir un kilomètre en voiture en tentant de se percuter, le survivant empochera l'argent que renferme une sacoche. Javier accepte.

Boëlle gagne lorsque Javier percute un rocher; avide, il court chercher l'argent, mais Javier a pu se dégager et il écrase Boëlle contre un arbre.

Tondu et Tif, enfin alerté, retrouvent Javier très mal en point et à pied. Il leur révèle que les quatre hommes, joueurs compulsifs et malchanceux, avaient convenu d'une partie mortelle : le survivant de la nuit empocherait l'argent de tous les autres, de quoi disparaître et recommencer sa vie.

Tondu impitoyable déclare à Javier que puisqu'il aime tellement les jeux, il lui propose un pari lui aussi : Javier aura l'argent s'il parvient à gagner la ville, à pied, de nuit et blessé. En regardant partir Javier, Tif demande s'il pense avoir une chance, Tondu répond que non, car Javier s'en va vers la montagne.

Personnages 
Dans ce huis-clos, on ne rencontre que Tif, Tondu et les trois assassins.

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1984